Misfits puede referirse a:

 The Misfits, una película estadounidense de 1961 dirigida por John Huston, 
 El grupo de horror punk Misfits, formado en 1977.
 El álbum musical Misfits de la misma banda.
 El álbum musical Misfits de The Kinks.
 La serie británica de televisión Misfits, sobre un grupo de jóvenes con superpoderes, emitida desde 2009.